Emiliano Zapata ist der Name folgender Personen:

* Emiliano Zapata (1879–1919), mexikanischer Revolutionär

Emiliano Zapata ist der Name folgender Gemeinden und Orte in Mexiko:

 Emiliano Zapata (Aguascalientes)
 Emiliano Zapata (Baja California)
 Emiliano Zapata (Campeche)
 Emiliano Zapata (Arriaga) in Chiapas
 Emiliano Zapata (Bella Vista) in Chiapas
 Emiliano Zapata (Cintalapa) in Chiapas
 Emiliano Zapata (La Independencia) in Chiapas
 Emiliano Zapata (Marqués de Comillas) in Chiapas
 Emiliano Zapata (Tuxtla Gutiérrez) in Chiapas
 Emiliano Zapata (Villa Corzo) in Chiapas
 Emiliano Zapata (Durango)
 Emiliano Zapata (Emiliano Zapata, Hidalgo) in Hidalgo
 Emiliano Zapata (Tizayuca) in Hidalgo
 Emiliano Zapata (Cihuatlán) in Jalisco
 Emiliano Zapata (La Huerta) in Jalisco
 Emiliano Zapata (Hueypoxtla) in México
 Emiliano Zapata (Ixtlahuaca) in México
 Emiliano Zapata (La Paz) in México
 Emiliano Zapata (Taretan) in Michoacán
 Emiliano Zapata (Villamar) in Michoacán
 Emiliano Zapata (Emiliano Zapata, Morelos) in Morelos
 Emiliano Zapata (Yautepec) in Morelos
 Emiliano Zapata (Nayarit)
 Emiliano Zapata (Nuevo León)
 Emiliano Zapata (Tamuín) in San Luis Potosí
 Emiliano Zapata (Villa de Reyes) in San Luis Potosí
 Emiliano Zapata (Centro) in Tabasco
 Emiliano Zapata (Cunduacán) in Tabasco
 Emiliano Zapata (Emiliano Zapata, Tabasco) in Tabasco
 Emiliano Zapata (Tlaxcala)
 Emiliano Zapata (Álamo Temapache) in Veracruz
 Emiliano Zapata (Papantla) in Veracruz
 Emiliano Zapata (Tihuatlán) in Veracruz
 Emiliano Zapata (Yucatán)
 Emiliano Zapata (Río Grande) in Zacatecas
 Emiliano Zapata (Sain Alto) in Zacatecas

Emiliano Zapata steht für:
 Emiliano Zapata (Film), ein Film von Felipe Cazals von 1970